Jesús Pérez puede referirse a:

Jesús Alberto Pérez (1982) judoca venezolano

 Francisco Jesús Pérez (1981-), "Francis", futbolista español;
 Jesús Pérez Martínez, sindicalista español, miembro de la ejecutiva confederal de la UGT en 2008;
Jesús Pérez Rodríguez (1936), arzobispo español en Sucre (Bolivia);
Jesús Arnaldo Pérez (1953), político venezolano.